«Hold Me for a While» () — поп-баллада шведской группы Rednex с их второго альбома Farm Out (третий и последний сингл). Это также последний сингл, записанный при участии Мии Лёфгрен (). После этого она покинула группу, с которой сотрудничала в течение 3-х лет.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Текст песни на MetroLyrics .
 

Синглы Rednex
Песни 1998 года
Поп-баллады
Песни на английском языке